Las Parritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Parritas, Chihuahua, ort, Saucillo, 
 Las Parritas, Sonora, ort, Huatabampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar